Adolfo Alsina kan syfta på följande:

Personer 
 Adolfo Alsina (politiker), Argentinas viceprecident 1868-1874.

Platser

Argentina 

 Carhué, kommunhuvudort, Buenos Aires, 
 Partido de Adolfo Alsina, kommun, Buenos Aires, 
 Departamento de Adolfo Alsina, kommun, Río Negro, 

Robotskapade Argentinaförgreningar